Такмичење у скок моткому у мушкој конкуренцији на 36. Европском првенству у дворани 2021. у Торуњу одржано је 6. и 7. марта у Арена Торуњ.

Титулу освојену у Глазгову 2019. бранио је Павел Војћеховски из Пољске.

Земље учеснице 
Учествовало је 15 такмичара из 9 земаља.

  (1)
  (3)
  (3)

  (1)
  (1)
  (1)

  (3)
  (1)
  (1)

Рекорди

Најбољи европски резултати у 2021. години 
Десет најбољих европских такмичара у скоку мотком у дворани 2021. године пре почетка првенства (4. марта 2021), имали су следећи пласман на европској и светској ранг листи. (СРЛ),

<small>Такмичари чија су имена подебљана учествовали су на ЕП.</small>

Сатница

Квалификациона норма

Освајачи медаља

Резултати

Квалификације 
Такмичење је одржано 6. марта 2021. године у 10:04. Квалификациона норма за пласман 8 такмичара у финале износила је 5,75 м (КВ). Норму није испунио ниједан такмичар тако да су се у финале пласирала 8 такмичара на основу постигнутог резултата (кв).,

Подебљани лични рекорди су и национални рекорди земље коју такмичар представља

Финале 
Такмичење је одржано 7. марта 2021. године у 17:05.

Референце

Спољашње везе 
 Резултати ЕП 2021 на на сајту web.archive.org

Европско првенство у атлетици у дворани 2021.
Скок мотком на Европском првенству у атлетици у дворани